

Patronyme 

 Bernard Turgan (1757-?), homme politique français ;
 Jules Turgan (1824-1887), chansonnier, ingénieur, médecin et journaliste français.

Autres 
 Turgan-Foy, constructeur automobile français.